Тыртышников — фамилия; имеет женскую форму Тыртышникова.

Известные носители:
 Тыртышников, Андрей Владимирович (род. 1980) — российский скульптор, академик Российской академии художеств (2013).
 Тыртышников, Евгений Евгеньевич (род. 1955) — советский, российский математик, профессор, академик РАН, заведующий кафедрой вычислительных технологий и моделирования ВМК МГУ.